Die Adeccoligaen 2007 war die insgesamt 45. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die dritte unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 9. April und endete am 4. November 2007.

Meister Molde FK und der Zweite Ham-Kam schafften den direkten Wiederaufstieg in die Tippeligaen. Der Drittplatzierte FK Bodø/Glimt setzte sich in der Relegation gegen den Drittletzten der Tippeligaen 2007 durch und stieg ebenfalls auf.

Die letzten drei Mannschaften Tromsdalen IL, Skeid Oslo, FK Mandalskameratene, sowie Raufoss als Elfter stiegen in die 2. divisjon ab. Raufoss erhielt für das folgende Jahr keine Lizenz und musste zwangsabsteigen.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
Die Spiele fanden am 8. und 12. November 2007 statt.

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2007
2007